Ири́на Его́рова:
 Егорова, Ирина Михайловна (1930—2020) — Герой Социалистического Труда.
 Егорова, Ирина Николаевна (Кудрина; род. 1940) — советская конькобежка.
 Егорова, Ирина Станиславовна (Жукова; род. 1967) — советская синхронистка.